Појам Лизон може да се односи на:
 Лизон (река),
 Лизон (Вандеја),
 Лизон (Венеција),